Ю́рий Рома́нов:
 
 Романов, Юрий Борисович (1945—2015) — советский и российский баянист, концертмейстер, педагог и композитор; народный артист РФ (1997).
 Романов, Юрий Михайлович (1936—2008) — советский футболист.
 Романов, Юрий Николаевич (род. 1947) — советский футболист.